

Patronyme 

 Lucas Arnold Ker, (né en 1974), joueur de tennis argentin ;
 Alice Stewart Ker (1853-1943), suffragette et médecin écossaise ;
 Nicolas Ker (1970-2021), chanteur français.

Pseudonyme 

 Édith Ker (1910-1997), actrice française ;
 Évelyne Ker (1936-2005) (de son vrai nom Évelyne Rozenkiern), actrice française ;
 Antoine Ker (1886-1923), de son vrai nom Keim, militant communiste français ;
 Ker, artiste rap issu du collecif Ghetto Fabulous Gang, et forme le groupe Holocost avec Shone.

Code 
KER est un code qui peut désigner :
 aéroport international de Kerman, un aéroport desservant Kerman, en Iran, selon le code IATA des aéroports.

Autres 
Ker peut aussi désigner :
 Ker, roi de Lydie entre 750 et 745 av. J.-C ;
 Ker, notation mathématique pour le noyau d'un homomorphisme ;
 Ker, abréviation courante pour l'archipel des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 Ker-, préfixe fréquent dans la toponymie bretonne, parfois abrégé en Ꝃ (K barré) ;
 Ker, une des formes de Kʰar, préfixe supposé d'origine pré-indoeuropéenne.
 Kér, l'une des sept tribus magyares.

Code IATA des aéroports